Sc símbol de l'escandi, element químic
 Sc, codi ISO per a la llengua sarda, llengua romànica parlada a l'illa de Sardenya
 .sc, domini de primer nivell territorial corresponent a les Seychelles